Вера Хитилова () е чешка режисьорка.

Биография 
Родена е на 2 февруари 1929 година в Острава. Започва да режисира в средата на 60-те години, когато се превръща в един от основните представители на Чехословашката нова вълна, а филмът ѝ „Маргаритки“ („Sedmikrásky“, 1966) е сред представителните образци на това течение. Други нейни известни филми са номинираният за Златна палма на Фестивала в Кан „Ядем плодовете на райската градина“ („Ovoce stromu rajských jíme“, 1970), номинираният за Златна мечка на Берлинския фестивал „Vlčí bouda“ (1987) и получилият наградата „Елвира Нотари“ на Фестивала във Венеция „Клопки, клопки, клопчици“ („Pasti, pasti, pasticky“, 1998).

Филмография

Външни препратки 
  
  Владислав Шувалов, „Стальное женское сердце (к юбилею Веры Хитиловой)“, cinematheque.ru, 2 февруари 2009
  Денис Ларионов, „Злые вы: 5 фильмов Веры Хитиловой о женщинах, разорванных связях и обществе насилия“, seance.ru, 19 март 2014
  Виктория Левитова, „Памяти Веры Хитиловой“, oldmuseikino.ru, 19 март 2014

Чешки режисьори
Чешки сценаристи
Чешки общественици
Писатели феминисти
Феминистки
Родени в Острава
Починали в Прага